Амфревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Амфревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос